Chango puede hacer referencia a:
 Un chango, en Argentina, es un carrito.
 Un chango, en el noroeste de Argentina, es un pibe, muchacho, joven.
 Un chango, en México, un mono o simio.
 Pueblo chango, en Chile.
 No confundir con Changó, orisha.